Buslijn 197 (Amsterdam) - tegenwoordig onderdeel van Buslijn 397 (Amsterdam-Nieuw Vennep) 
 Qliner 370 - opvolger van bovenstaande lijn op zuidelijke traject
 Buslijn 197 (NZH) - snelbus op buslijn 97 (Alkmaar-Leeuwarden) van de NZH, later Qliner 350